De Rokade (Groningen), een woontoren in de Nederlandse stad Groningen
De Rokade (Spijkenisse), een gebouw in de Nederlandse stad Spijkenisse